Craig Anderson (né le  à Park Ridge, dans l'état de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière

En club 
Joueur du Storm de Guelph dans la Ligue de hockey de l'Ontario, Craig Anderson a été sélectionné par les Flames de Calgary au  du troisième tour du repêchage d'entrée de 1999 de Ligue nationale de hockey. Ne trouvant pas de contrat avec l'équipe, il est de nouveau admissible au repêchage d'entrée. En 2001, il est sélectionné par les Blackhawks de Chicago au .

Il joue sa première saison professionnelle avec les Admirals de Norfolk, franchise affilié aux Blackhawks dans la Ligue américaine de hockey. Il fait ses débuts avec Chicago en 2002-2003 en jouant six matchs pour trois défaites. Il continue son apprentissage avec les Admirals jusqu'en 2005-2006 où il joue 29 matchs et également en tant que gardien réserviste à Nikolaï Khabibouline.

Le 24 juin 2006, il est échangé aux Panthers de la Floride en retour d'un choix de sixième ronde en 2008. Il joue trois saisons avec l'équipe.

Le  juillet 2009, il signe un contrat de deux ans avec l'Avalanche du Colorado. En tant que gardien titulaire de l'équipe, il a joué 71 matchs sur 82. Il termine septième sur les victoires dans la ligue avec 38 et premier sur les arrêts effectués avec . Le 18 février 2011, il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa en retour de Brian Elliott. Durant sa première partie en soirée du 19 février, il obtient la première étoile grâce à ses 47 arrêts ainsi qu'un blanchissage.

Internationale 
Il représente l'équipe des États-Unis de hockey sur glace. Il a joué au championnat du monde en 2008.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue nationale de hockey
2017 : remporte le trophée Bill-Masterton.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Jets de Chicago || MEHL || 50 ||  ||  ||  ||  || 143 || 2,86 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Freeze de Chicago || NAHL || 14 || 11 || 3 ||  0 || 840 || 40 || 2,56 ||  || 0 || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Storm de Guelph || LHO || 21 || 12 || 5 ||  1 ||  || 52 || 3,1 ||  || 1 || 6 || 3 || 0 || 2 || 114 || 9 || 4,74 ||  || 0 || 2
|-
| 1999-2000 || Storm de Guelph || LHO || 38 || 12 || 17 ||  2 ||  || 117 || 3,59 || 90,3 || 0 || 6 || 3 || 0 || 1 || 110 || 5 || 2,73 || 93,1 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Storm de Guelph || LHO || 59 || 30 || 19 ||  9 ||  || 156 || 2,63 || 90,3 || 3 || 22 || 4 || 0 || 4 || 240 || 17 || 4,25 || 86,9 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Admirals de Norfolk || LAH || 28 || 9 || 13 ||  4 ||  || 77 || 2,95 || 88,6 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 21 || 1 || 2,83 || 93,8 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Blackhawks de Chicago || LNH || 6 || 0 || 3 ||  2 || 270 || 18 || 4 || 85,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Admirals de Norfolk || LAH || 32 || 15 || 11 ||  5 ||  || 58 || 1,94 || 92,3 || 4 || 2 || 5 || 2 || 3 || 345 || 15 || 2,61 || 92 || 0 || 4
|-
| 2003-2004 || Blackhawks de Chicago || LNH || 21 || 6 || 14 ||  0 ||  || 57 || 2,84 || 90,5 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Admirals de Norfolk || LAH || 37 || 17 || 20 ||  0 ||  || 74 || 2,11 || 91,4 || 3 || 4 || 5 || 2 || 3 || 327 || 10 || 1,84 || 93,4 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || Admirals de Norfolk || LAH || 15 || 9 || 4 ||  1 || 886 || 27 || 1,83 || 92,9 || 2 || 2 || 6 || 2 || 4 || 356 || 14 || 2,36 || 92,5 || 0 || 2
|-
| 2005-2006 || Blackhawks de Chicago || LNH || 29 || 6 || 12 || 4 ||  || 86 || 3,32 || 88,6 || 0 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Panthers de la Floride || LNH || 5 || 1 || 1 || 1 || 217 || 8 || 2,21 || 93,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Americans de Rochester || LAH || 34 || 23 || 10 || 1 ||  || 88 || 2,56 || 91,9 || 1 || 8 || 6 || 2 || 4 || 376 || 18 || 2,87 ||  || 0 || 4
|-
| 2007-2008 || Panthers de la Floride || LNH || 17 || 8 || 6 || 1 || 935 || 35 || 2,25 || 93,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Panthers de la Floride || LNH || 31 || 15 || 7 || 5 ||  || 74 || 2,71 || 92,4 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH || 71 || 38 || 25 || 7 ||  || 186 || 2,64 || 91,7 || 7 || 16 || 6 || 2 || 4 || 366 || 16 || 2,62 || 93,3 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH || 33 || 13 || 15 || 3 ||  || 99 || 3,28 || 89,7 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 18 || 11 || 5 || 1 ||  || 36 || 2,05 || 93,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 63 || 33 || 22 ||  6 ||  || 165 || 2,84 || 91,4 || 3 || 4 || 7 || 3 || 4 || 419 || 14 || 2 || 93,3 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 24 || 12 || 9 || 2 ||  || 40 || 1,69 || 94,1 || 3 || 0 || 10 || 5 || 4 || 578 || 29 || 3,01 || 91,8 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 53 || 25 || 11 || 8 ||  || 150 || 3,00 || 91,1 || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 35|| 14||13 || 8|| || 87|| 2,49|| 92,3|| 3 || 4 || 4 || 2 || 2 || 247 || 4 || 0,97|| 97,2 || 1 || 0
|-
|2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 60|| 31 || 23 || 5 ||  || 161 || 2,78 || 91,6 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 40 || 25 || 11 || 4 ||  || 92 || 2,28 || 92,6 || 5 || 0 || 19 || 11 || 8 ||  || 46 || 2,34 || 92,2 || 1 || 0
|-
|2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 58|| 23 || 25 || 6 ||  || 180 || 3,32 || 89,8 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 50|| 17 || 27 || 4 ||  || 163 || 3,51 || 90,3 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 34|| 11 || 17 || 2 ||  || 100 || 3,25 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Capitals de Washington || LNH || 4 || 2 || 1 || 0 || 169 || 6 || 2,13 || 91,5 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 112 || 5 || 2,67 || 92,9 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo  || LNH ||  || 

| 652 || 291 || 252 || 69 ||  ||  || 2,84 || 91,3 || 42 || 54 || 47 || 24 || 23 ||  || 114 || 2,36 || 92,9 || 4 || 0

Internationales 

|-
|2006 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 5 || ||  || || || || 2,36 || 90,8 || ||  || align="left" | Septième
|-
|2008 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 2 || ||  || || || || 5,61 || 71,4 || ||  || align="left" | Sixième

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mai 1981
Naissance à Park Ridge (Illinois)
Joueur international américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur du Storm de Guelph
Gagnant du trophée Bill-Masterton
Joueur des Sabres de Buffalo